El ajedrez aleatorio de Capablanca es una variante de ajedrez inventada por Reinhard Scharnagl en 2004. Combina las ideas del ajedrez de Capablanca y del ajedrez aleatorio de Fischer. Este juego ganó en 2005 un concurso de diseño de variantes de ajedrez-10

Reglas 
Las reglas son las mismas que en el Ajedrez de Capablanca, pero la disposición inicial es aleatoria: las piezas blancas y negras son ubicadas en posiciones simétricas, y las de primer rango de cada color deben cumplir las siguientes restricciones:
 Los alfiles deben estar en colores diferentes.
 El rey debe estar entre las dos torres.
 Todos los peones deben estar protegidos al inicio.
 La posición de partida debe ser diferente de la del ajedrez gótico.

Las primeras dos restricciones se originan en el ajedrez aleatorio de Fischer. La tercera tiene por fin minimizar la ventaja de quien mueve primero. La última está relacionada con cuestiones de patentes: el Ajedrez Gótico está protegido en los Estados Unidos por derechos de propiedad intelectual.

Codificación FEN extendida 
En el Ajedrez aleatorio de Capablanca se usa X-FEN para representar las posiciones adicionales.

Referencias

Enlaces externos 
 Información sobre variantes de ajedrez y del concurso de ajedrez-10
 SMIRF, un programa de computadora que juega muy bien esta variante de ajedrez

Aleatorio de Capablanca, ajedrez